Dragó de Komodo, espècie gegant de rèptil.
 Komodo (illa), illa d'Indonèsia.